Alberto Ghilardi – pistard italiano
 Alessia Ghilardi – ex pallavolista italiana
 Giovanni Tommaso Ghilardi – vescovo cattolico italiano
 Luigi Ghilardi – militare italiano
 Rebecca Ghilardi – pattinatrice artistica su ghiaccio italiana